Okręty US Navy o nazwie USS "Waxsaw", pochodzącej od plemienia indiańskiego żyjącego na terenach Karoliny Południowej i Północnej:

Pierwszy USS "Waxsaw" był jednowieżowym, dwuśrubowym monitorem, który w późniejszej części służby został przemianowany na "Niobe".
 Drugi USS "Waxsaw" (AN-91) był okrętem kładącym sieci zaporowe, który wszedł do służby w 1945 roku.

Waxsaw